Белл X-22 () — американский экспериментальный самолёт вертикального взлёта и посадки. Разработан компанией «Белл аэросистемз». Построен для проведения исследований в полёте с использованием поворотных канальных движителей. Самолёт X-22A первый раз поднялся в воздух 17 марта 1966 года. Всего было построено два самолёта, один из них потерян в ходе испытаний. Испытания второго прототипа продолжались до закрытия программы в 1988 году.

Разработка 
Исходно подряд на разработку и создание двух опытных образцов СВВП X-22 в половину размера на сумму $18 миллионов выиграла «Дуглас эйркрафт», проект которой получил поддержку со стороны Управления вооружения и командования ВМС и был пролоббирован группой политиков во главе с сенатором-республиканцем от Аризоны Барри Голдуотером, но заместитель министра обороны США Розуэлл Гилпатрик своим решением аннулировал контракт с «Дуглас» в пользу «Белл», что вызвало острую критику со стороны противостоящей группы интересов и привело к слушаниям в подкомитете по вопросам боевой готовности Сената США, где его полностью поддержал сенатор-демократ от Миссури Стюарт Саймингтон, заявивший о том, что Гилпатрик своим решением «», в результате чего, разработкой СВВП занялась «Белл».

Конструкция 
Самолёт с четырьмя крыльями, расположенными по тандемной (продольной) схеме. Силовая установка — четыре турбовальных газотурбинных двигателя, расположенных попарно на заднем крыле и работающих на общую трансмиссию. Движителями являются четыре воздушных винта в поворотных кольцевых обтекателях. Обтекатели имеют возможность разворота от вертикального положения (вертикальный взлет) к горизонтальному (крейсерский полёт или взлёт с разбегом).

ЛТХ 
 Силовая установка: четыре турбовальных двигателя «Дженерал электрик» YT58-GE-8D мощностью 932 кВт (1250 л. с.)
 Максимальная скорость на уровне моря: 509 км/ч (расчётная; максимальная достигнутая на испытаниях — 409 км/ч)
 Крейсерская скорость на высоте 3355 м (11000 футов): около 343 км/ч (213 миль в час)
 Дальность полёта: 716 км (445 миль).

Примечания

Ссылки 
 http://www.cofe.ru/avia/B/B-26.htm

Конвертопланы
Экспериментальные самолёты США
Самолёты Bell
Появились в 1966 году в США